Hippo – dziewczyna w mitologii greckiej
 (426) Hippo – planetoida
 Hippon z Samos – grecki filozof
 Hippona – miasto

Zobacz też 
 Hippopotamus